Маріпо́са ( — метелик) — назва кількох топонімів іспаномовного походження:

 Маріпоса — місто в штаті Каліфорнія, США.
 Маріпоса — округ у штаті Каліфорнія.
 Гай Маріпоса — гай секвоядендронів в південній частині Національного парку Йосеміті.